Boga é designação comum dada a várias espécies de peixes teleósteos, marinhos e fluviais, a maior parte dos quais das famílias dos ciprinídeos e dos esparídeos.

O nome comum boga pode referir-se a uma destas espécies:
Cyprinidae (peixes de agua doce)
Boga-dos-rios — Chondrostoma polylepis Steindachner, 1864;
Boga-do-sudoeste — Chondrostoma almacai Coelho, Mesquita & Collares-Pereira, 2005;
Boga-do-norte — Chondrostoma duriense Coelho, 1985;
Boga-de-boca-arqueada — Chondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)
Boga-portuguesa — Chondrostoma lusitanicus Collares-Pereira, 1980;
Boga-do-guadiana — Chondrostoma willkommii Steindachner, 1866;
Boga-de-lisboa — Chondrostoma olisiponensis Hugo F. Gante, Carlos D. Santos & Maria Judite Alves, 2007. 
Sparidae (peixes marinhos)
Boga-do-mar — Boops boops (Linnaeus, 1758).

Referências
Peixes de Portugal
Bogas portuguesas
Peixes
Peixes de Portugal - todas as espécies de rio

Peixes